17-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Второй лиги прошёл с 28 апреля по 3 ноября 2007. Победителем стал клуб «ПМЦ-Поставы».

Итоговая таблица

См. также 
 Высшая лига 2007
 Первая лига 2007

Ссылки 
 Вторая лига 2007 на kick-off.by

Футбол в Европе в 2007 году
Спорт в Белоруссии в 2007 году
Вторая лига Белоруссии по футболу